Broomfield peut faire référence à :

Personnalités 

 Nick Broomfield (1948-), documentariste et réalisateur britannique.
 Nigel Broomfield (1937-2018), diplomate britannique.

Toponyme

États-Unis 
 Broomfield, une ville et un comté dans le Colorado.

Royaume-Uni 
 Broomfield, une localité de l'Essex ;
 Broomfield, une localité du Kent ;
 Broomfield, village anglais situé dans le Kent ;
 Broomfield, une localité du Somerset ;
 Broomfield Park, un ancien stade de football en Écosse.

Homonymie de toponyme